Александр Боро́ (, 15 марта 1803 — 5 мая 1875) — французский ботаник, фармацевт, директор ботанического сада в Анже.

Биография 
Александр Боро родился в городе Сомюр 15 марта 1803 года.

С 1820 года он приступил к подготовке в качестве фармацевта, работая в аптеке в Анже. В рамках своих занятий он проявлял особый интерес к ботанике.

Он закончил свой учебный курс в Париже, в специальной Школе фармации, где он получил первую премию.

В 1828 году Боро приобрёл аптеку в Невере.

Он посвятил себя главным образом ботанике и читал лекции по ботанике. В конце концов Боро оставил свою аптеку, чтобы посвящать полный рабочий день своим исследованиям.

В 1838 году Александр Боро был назначен директором ботанического сада в Анже.

В 1840 году была опубликована его работа Flore du centre de la France.

Александр Боро умер 5 мая 1875 года.

Научная деятельность 
Александр Боро специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
 1824 — Promenade botanique sur les bords de la Loire. Nantes.
 1827 — Observations sur les enveloppes florales des végétaux monocotylédons in Mém. Soc. Linn. Paris.
 1827 — Epître aux Linnéens in Mém. Soc. Linn. Paris.
 1832 — Voyages aux montagnes du Morvan, suivi d'observations sur les végétaux de cette contrée. Nevers.
 1833 — Notes sur quelques plantes rares ou nouvelles pour la Flore française recueillies dans le département de la Nièvre in Arch. bot. (Paris) 2: 398—403.
 1835 — Programme de la Flore du Centre de la France, suivi du Catalogue des plantes observées dans le rayon de cette flore et d'observations relatives à quelques plantes critiques. Nevers.
 1836 — Description de l'Euphrasia Jaubertiana, nouvelle espèce du sous-genre Odontites. in Ann. Sci. Nat. Paris, Sér. 2 6: 254—256.
 1836 — Sur le Lythrum alternifolium in Ann. Sci. Nat. Paris, Sér. 2 6: 287—288.
 1839 — Notions élémentaires de botanique. Angers.
 1840 — Flore du centre de la France. 2 volumes.
 1843 — Réponse à un article de M. Mérat et Lettre au sujet de la Revue de la Flore parisienne, à M. C. Saul. in Cosson et Germain, Supplément au catalogue des plantes des environs de Paris: 19—39.
 1843 — Note sur les tiges fasciées in Congr. Scient. Angers. Publié également en 1849 dans la Revue horticole.
 1847 — Note sur deux espèces d'Alsinées confondues sous le nom de Spergula pentandra in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 421—424.
 1847 — Revue des espèces de Fumaria appartenant à la flore de France in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 358—363.
 1847 — Sur le Catalogue des plantes de l'arrondissement de Lisieux in Revue botanique.
 1849 — Flore du Centre de la France et du bassin de la Loire, 2e édition. 2 volumes. Paris.
 1854 — Précis des principales observations sur la botanique recueuillies en Maine-et-Loire dans le cours de l'année 1853. Angers.
 1855 — Caltha Guerangerii Bor. in Billot, Annotations à la Flore de France.
 1856 — Notice sur quelques especes d'Iris in Billot, Annotations à la Flore de France.
 1857 — Flore du Centre de la France et du bassin de la Loire, 3e édition. 2 volumes. Paris.
 1858 — Lettre à M. Le président de la SBF (sur les floraisons tardives des arbres) in Bull. Soc. Bot. Fr. 5: 704—706.
 1859 — Catalogue raisonné des plantes phanérogames qui croissent naturellement dans le département de Maine et Loire. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 6: 5—216.
 1862 — Observations sur le projet d'agrandissement du Jardin des Plantes. Angers. Partiellement publié la même année avec une introduction dans la Revue de l'Anjou, 3e série.
 1862 — Excursion botanique dans le département de l'Yonne in Bull. Soc. sci. Yonne 16 (3): 9—10.
 1864 — Les progrès de la botanique en Berry in Comptes rendus des travaux de la Société du Berry.
 1864 — Botanique descriptive in Revue des sciences naturelles 1: 441.
 1864 — Inconvénients du purisme dans la nomenclature botanique in Revue des sciences naturelles 2: 328.
 1870 — Note sur le Galium supinum in Bull. Soc. Bot. Fr. 17: 112—113.
 1870 — Rapport sur l'établissement botanique du domaine de Givry in Bull. Soc. Bot. Fr. 17: 128—130.
 1873 — Description d'une nouvelle espèce d'Ombellifère (Thysselinum crouanorum) in Bull. Soc. Bot. Fr. 20: 30.

Примечания

Ссылки 
 Alexandre Boreau

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Фармацевты Франции